King Cross (Anglia) – wieś w Yorkshire
 King Cross – centrum handlowe w Poznaniu
 King Cross – centrum handlowe w Radomiu (planowane)
 King Cross – centrum handlowe w Warszawie

Zobacz też 
 King’s Cross